Lektor či lektorka (z latinského lector čtenář) může znamenat:

 v akademickém prostředí odborného pracovníka, učitele, resp. přednášejícího:
 jazykový lektor – odborný učitel pro výuku cizích jazyků
 divadelní lektor
 lektor v autoškole – specializovaný učitel (odborný instruktor) v autoškole
 lektor (pedagog) – vysokoškolský pedagog 
 ve vydavatelské činnosti odborného spolupracovníka, zodpovědného za posouzení či redakci rukopisu
 lektor (církev) – v církvi jedno z nižších svěcení, případně služeb, jejichž nositel předčítá při bohoslužbách
 lektor (otrok) – ve starověkém Římě otroka, který měl povinnost předčítat